

Населені пункти та їхні частини

 Хожев — село в гміні Келчиґлув Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Хожев — село в гміні Плешев Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Хожев — частина села Скурковиці в гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства

Примітки